– japońska skoczkini narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 7 marca 2014 podczas konkursu FIS Race w Sapporo, oddając skoki na odległość 79,0 i 77,0 metrów na skoczni normalnej. Tego dnia uplasowała się na siódmej pozycji. Latem tego samego roku pierwszy raz wystartowała w Europie w zawodach FIS Cup w Villach. W pierwszym z konkursów była 11., a w drugim zajęła 9. miejsce. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajęła czterdzieste trzecie miejsce, ze stratą 382 punktów do triumfatorki, Gianiny Ernst.

10 stycznia 2015 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 31. miejsce w Sapporo. W konkursach głównych Pucharu Świata wystąpiła jeszcze dwa razy (osiem dni później w Zaō i w styczniu 2017 w Sapporo), jednak ani razu nie zdobyła punktów do klasyfikacji generalnej.

Na początku lutego 2015 zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów w Ałmaty, startując w drużynie z Nozomi Maruyamą, Yuriną Yamadą i Yūką Setō. W zawodach indywidualnych Ōi zajęła 19. miejsce, co było jej najlepszym rezultatem w indywidualnych zawodach tej rangi.

W marcu 2022 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Ōi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Ōi na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1999